

Codici 
 tew – codice ISO 639-3 della lingua tewa

Persone 
 Thomas Tew  – pirata inglese